Noss Head kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Noss Head, Shetlandsöarna, udde, Skottland, 
 Noss Head, Highland, udde, Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar